Il singolare del torneo di tennis Copa Sevilla 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Stefano Galvani che ha battuto in finale Todd Larkham 6-2, 6-4.

Teste di serie

 Marc López (secondo turno)
 Stefano Galvani (Campione)
 Rubén Ramírez Hidalgo (semifinali)
 Alessio Di Mauro (primo turno)

 Diego Hipperdinger (primo turno)
 Stéphane Huet (secondo turno)
 Feliciano López (secondo turno)
 Gorka Fraile (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copa Sevilla 2001